Boisset (Cantal) – comune francese
 Boisset (Hérault) – comune francese
 Boisset (Alta Loira) – comune francese